Scorned, titre original de Poussée à bout, un film américano-canadien d'Andrew Stevens sorti en 1994 ;
 , un film américain de  sorti en 2013.